Конституционно-демократическая партия — название ряда политических партий.

 Конституционно-демократическая партия —  либеральная политическая партия в России в начале XX века. Более известна под неофициальным наименованием «Кадеты».
 Конституционно-демократическая партия — Партия народной свободы — националистическая партия, существовавшая в России в 1990-е гг.
 Конституционно-демократическая партия — либеральная политическая партия в Японии, основанная в 2017 году.
 Конституционно-демократическая партия — одно из прежних названий украинской политической партии «Акцент».